Pietro IV di Alessandria – patriarca di Alessandria dal 642 al 651, riconosciuto solo da cattolici e ortodossi
 Pietro IV di Alessandria – Papa della Chiesa ortodossa copta dal 567 al 576